Puede referirse a:
 William Matthew Flinders Petrie, egiptólogo.
 Donald Petrie (botánico), botánico de Nueva Zelanda.